Velika nagrada Monaka 1983 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 15. maja 1983.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 76
| 1:56:38,121
| 5
| 9
|-
! 2
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 76
| + 18,475 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 76
| + 31,366 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 76
| + 1:04,297
| 4
| 3
|-
! 5
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 74
| +2 kroga
| 20
| 2
|-
! 6
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 74
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 30
|  Chico Serra
| Arrows-Ford
| 74
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 64
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 53
| Menjalnik
| 8
|  
|-
! Ods
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 49
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 49
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 49
| Pog. gred
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 32
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 30
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 13
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 6
| Vzmetenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
| 3
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 3
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Eliseo Salazar
| RAM-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1983
1983